

Culture et société 
vignette| Extrémité sculptée d'une banc, église Sainte-Nonne d'Altarnun (Angleterre).

Pièces de mobilier 
 Banc, siège allongé, à plusieurs personnes, issu du mobilier médiéval.
 Banc public
 Banc des accusés
 Banc d’exèdre : banc presbytéral, réservé aux clercs. Souvent par paire, il est collé au mur de l'abside encadrant le trône épiscopal. Les bancs d'exèdre étaient destinés aux prêtres à l'époque paléochrétienne.
 Banc d’œuvre ou banc de l'œuvre

Outils de travail 
 Banc d'âne
 Banc à étirer
 Banc d'essai
 Banc d'Hippocrate
 Banc Kofler
 Banc de préréglage
 Banc de registres
 Banc de verrier
 Banc-titre

Sports 
 Le banc de pénalité est, dans les sports collectifs, le lieu où un joueur prend place pour purger une pénalité (mais ne méritant pas une exclusion définitive du match).

Titres d’œuvre 
 Banc d'essai est une série de bande dessinée française.
 Le Banc

Sciences et techniques 
 Banc de neige, Congère
 Banc de poissons
 Banc rocheux : synonyme de couche, strate
 Banc de sable
 En cartographie maritime, un banc est un haut-fond, comportant éventuellement un ou plusieurs écueils.

Toponyme 
 Banc (Bertholène)
 
 Banc du Geysir
 Banc Spartel
 Banc de Zealandia

Voir aussi 
 

Homonymie de titre